Il singolare maschile del Kremlin Cup 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il campione uscente è Michail Južnyj, ma non ha potuto partecipare a causa di un'infezione virale.

Viktor Troicki ha battuto in finale Marcos Baghdatis 3-6, 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Nikolaj Davydenko (secondo turno)
 Michail Južnyj (non ha partecipato a causa di un'infezione virale)
 Jo-Wilfried Tsonga  (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (finale)

  Radek Štěpánek (quarti di finale) 
  Andrej Golubev (secondo turno) 
  Serhij Stachovs'kyj (secondo turno) 
  Janko Tipsarević (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Kremlin Cup 2010
ATP World Tour 2010